Kenta Shimizu (Matsudo, 18 de setembro de 1981) é um futebolista profissional japonês, goleiro, joga no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei